Die Abkürzung USDP steht für:
 Ukrajinska Sozial-Demokratytschna Partija – Ukrainische Sozial-Demokratische Partei
 Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Eine später in der KPD aufgegangene Splittergruppe der SPD, meist mit USPD abgekürzt
 Union Solidarity and Development Party – Die von der Militärjunta gestützte und den Präsidenten Thein Sein stellende Regierungspartei in Myanmar
 United States Democratic Party, die amerikanische Demokratische Partei (Vereinigte Staaten)
 United States Disclosure Policy
 Unified Software Development Process, eine Softwaretechnik-Methodologie, abkürzend oft Unified Process genannt

USDP